JAK est une abréviation qui peut signifier :
 Janus kinase, une série d'enzymes.

Jak est un nom qui peut désigner :
 Jak, un personnage de jeu vidéo de la série Jak and Daxter.

 Ják, un village de Hongrie, situé dans le département de Vas.

Voir aussi 
 Banque de membres JAK (où JAK est l'acronyme de Jord Arbete Kapital, qui signifie des terres, du travail, du capital), une banque coopérative suédoise ne pratiquant aucun taux d'intérêt